Peter Creek ist der Name folgender geographischer Objekte:

Fließgewässer in Australien:
 Peter Creek (Humbert River), Nebenfluss des Humbert River im Northern Territory
 Peter Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) in Queensland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Peter Creek (Kentucky) im Barren County